Sison, municipalità delle Filippine nella Provincia di Pangasinan
Sison, municipalità delle Filippine nella Provincia di Surigao del Norte
Sison, genere di piante della famiglia delle Apiaceae
Jose Maria Sison, scrittore e politico filippino